Лёдал (, Limburgs: Leudaal) — община и город в нидерландской провинции Лимбург. Площадь общины — 164,86 км², из них 162,93 км² составляет суша. Население по данным на 1 апреля 2011 года — 36 537 человек. Средняя плотность населения — 226 чел/км².

На территории общины находятся следующие населённые пункты, население на

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фото